Övrasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Övrasjö, Småland, sjö i Växjö kommun,  (4,96 km²)
Övrasjön (Skirö socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (1,09 km²)
Övrasjön (Åseda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun, 
Övrasjön, Södermanland, sjö i Botkyrka kommun,  (6,91 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn